Algemene bijstandswet
Aruba (ISO 3166-1 alpha-3 land code)
Vakbond ABW